Sezóna 2001/02 Poháru UEFA byla 44. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Feyenoord.

Předkolo 

|}

První kolo 

|}

Druhé kolo 

|}

Třetí kolo 

|}

Čtvrté kolo 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Externí odkazy 
 
 Official Site
 Results at RSSSF.com

Pohár UEFA
Fotbal v roce 2001
Fotbal v roce 2002